A Gyimesi régi magyar családnév, amely származási helyre utalhat: Gyimes (Románia, Bákó megye), a Gyimesi völgy települései Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk (Románia, korábban Csík vármegye).

Híres Gyimesi nevű személyek 
 Gyimesi Endre (1952) magyar helytörténész, politikus, Zalaegerszeg polgármestere (1994–2010)
 Cs. Gyimesi Éva (1945–2011) magyar nyelvész, irodalomtörténész professzor
 Gyimesi Éva pedagógus
 id. Gyimesi János (1913–1993) magyar kosárlabdázó, mesteredző
 Gyimesi Kálmán (1933) magyar operaénekes, bariton
 Gyimesi László (1957) magyar válogatott labdarúgó, középpályás
 Gyimesi László (1981) magyar ügyvéd, önkormányzati képviselő
 Gyimesi Pálma (1922–2017) színésznő

Források

Magyar családnevek